Prins Gustav til Sayn-Wittgenstein-Berleburg (; født 12. januar 1969) er en tysk-dansk prins, der er ældste barn af Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Benedikte af Danmark, og som er fyrstehuset Sayn-Wittgenstein-Berleburgs familieoverhoved.

Biografi 

Prins Gustav blev født 12. januar 1969 i Frankfurt am Main i Tyskland som ældste barn af prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Benedikte til Danmark. Han har to søstre, Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Nathalie af Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Som ældste søn af Prins Richard overtog Prins Gustav sin fars position som familieoverhoved for fyrstehuset Sayn-Wittgenstein-Berleburg og leder af familieselskabet Wittgenstein-Berleburgske Rentkammer med sæde på Berleburg Slot, efter at hans far Prins Richard sov stille ind om aften den 13. marts 2017; Rentekammeret forvalter ca. 13.000 hektar skov i delstaten Nordrhein-Westfalen og har ejerandele i en række firmaer. Da fyrstendømmet Sayn-Wittgenstein-Berleburg historisk fulgte Saliske lov, vil familiearven, såfremt den barnløse Gustav dør uden legitimt afkom, tilfalde hans fars yngre bror, Prins Robin af Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Prins Gustav er ikke arveberettiget til den danske trone, jævnfør Frederik 9.s samtykke til prinsesse Benediktes ægteskab med prins Richard; hvis prins Gustav skulle være arveberettiget, skulle han være flyttet til Danmark, da han blev skolepligtig.

Den 27. april 2022 bekræftede det danske kongehus, at Gustav ville gifte sig med Carina Axelsson borgerligt den 3. juni 2022 og religiøst den 4. juni 2022 i Bad Berleburg.

Anetavle

Noter

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 Det Wittgenstein-Berleburg'sche Rentkammer's hjemmeside 

Huset Sayn-Wittgenstein
Personer fra Frankfurt am Main